Ceará — uma das 27 unidades federativas do Brasil
 Ceará Sporting Club — time de futebol
 Classe Ceará — classe de navios da Marinha do Brasil
 Charque — carne seca também conhecida como "ceará"

Pessoas
 Wellington Muniz — humorista cearense, conhecido como Ceará
 Marcos Venâncio de Albuquerque — ex-futebolista, conhecido como ceará
 Luiz Ceará — jornalista esportivo brasileiro

Desambiguações de antropônimos